Mazet peut faire référence à :

Patronyme 

 André Mazet (1793-1821), médecin français ;
 Arthur Mazet (né en 1989), acteur français ;
 Danièle Mazet-Delpeuch (1942-), cuisinière française ;
 Étienne Mazet (1800-1876), homme politique français ; 
 François Mazet (né en 1943), pilote de course automobile français ;
 Julien Mazet (né en 1981), cycliste français ;
 Robert Mazet (1903-1991), agrégé de mathématiques, docteur ès sciences.

Toponyme  

 Rue André-Mazet, rue située dans le  de Paris ;
 Mazet-Saint-Voy, commune française, située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.

Autres 
 Maison Mazet, entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la confiserie ;
 Mazet, appellation en occitan d'une petite construction maçonnée du Midi de la France.

Voir aussi 
 Le Mazet

Lien externe 
 
Patronyme français